Константин Бу́ров:
 Буров, Константин Михайлович (1915—1985) — советский художник книги.
 Буров, Константин Фёдорович (1854—1936) — русский и советский архитектор.